

Toponymes 
La Cité peut désigner :
 La Cité, un ancien quartier de Paris
 La Cité, un ancien arrondissement de la ville de Québec devenu en  La Cité–Limoilou.
 La Cité, ancienne commune de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Coulounieix-Chamiers.
 La Cité, salle de spectacle de Rennes.
 La Cité, quartier historique d'Arles
 La Cité, quartier du centre-ville de Limoges.
 La Cité de Londres, quartier historique de Londres.
 La Cité, à Lausanne, est aussi utilisé par métonymie pour désigner ce qui est actuellement le gymnase de la Cité.
 La Cité, un collège francophone en Ontario.
Complexe La Cité, un complexe immobilier à Montréal.

Cinéma 
 La Cité, film québécois réalisé par Kim Nguyen, sorti en 2010.

Presse
 La Cité, un journal belge fondé en 1950.
 La Cité Éditeur, ancienne maison d'édition suisse.

Homonymie de titre